

Geografia 
 Vernou-en-Sologne – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira 
 Vernou-la-Celle-sur-Seine – comune francese nella regione dell'Île-de-France
 Vernou-sur-Brenne – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 John Vernou Bouvier III – agente di cambio statunitense padre di Jacqueline Kennedy Onassis
 Walter N. Vernou – militare statunitense